New Market (Alabama)
New Market (Indiana)
New Market (Iowa)
New Market (Maryland)
New Market (Minnesota)
New Market (Tennessee)
New Market (Virgínia)

Desambiguações de topônimos